Озеро Черток — гидроним:

 Черток — озеро в Шкелтовской волости Аглонского края Латвии.
 Черток — озеро в Мядельском районе Минской области Белоруссии.

См. также 
 Чёртово озеро